Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-argentinský pár Nicolás Almagro a Carlos Berlocq, jehož členové nestartovali společně. Almagro se rozhodl turnaje nezúčastnit a Berlocq nastoupil do paralelně probíhající chorvatské události Croatia Open Umag.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár složený z Nizozemců Wesleyho Koolhofho a Matwého Middelkoopa, který ve finále zdolal domácí nenasazené tenisty Dennise Novaka a Dominica Thiema po třísetovém průběhu 2–6, 6–3, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [11–9].

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali po triumfu v bulharské Sofii v témže roce druhou společnou a rovněž pro oba druhou trofej na okruhu ATP.

Nasazení párů 
  'Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Guillermo Durán /  Máximo González (čtvrtfinále)
  Jonatan Erlich /  Santiago González (semifinále)
  Aleksandr Buryj /  Igor Zelenay (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2016
ATP World Tour 2016